Il doppio femminile dell'U.S. National Indoor Tennis Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.
Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká erano le campionesse, ma sono state sconfitte al primo turno da Gabriela Dabrowski e Alla Kudrjavceva.
Kristina Mladenovic e Galina Voskoboeva hanno vinto il torneo, battendo in finale Sofia Arvidsson e Johanna Larsson per 7–65, 6–3.

Teste di serie 

  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (primo turno)
  Kristina Mladenovic /  Galina Voskoboeva (Campionesse)

  Marina Eraković /  Heather Watson (quarti di finale)
  Līga Dekmeijere /  Megan Moulton-Levy (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. National Indoor Tennis Championships 2013
WTA Tour 2013